Frankenweenie – cortometraggio del 1984 diretto da Tim Burton
 Frankenweenie – film d'animazione del 2012 diretto da Tim Burton, tratto dall'omonimo cortometraggio